Meilhan ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Meilhan (Gers) im Département Gers
Meilhan (Landes) im Département Landes
Meilhan-sur-Garonne im Département Lot-et-Garonne